Ein Pflichtangebot ist in kapitalmarktrechtlichen Erlassen verschiedener Staaten vorgesehen:
 für Deutschland siehe Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
 für die Schweiz siehe Börsengesetz (Schweiz)